His Reformation – film del 1909 diretto da Gilbert M. 'Broncho Billy' Anderson
 His Reformation – film del 1914 diretto da Arthur Holmes-Gore